Villegats (Eure) – francuska gmina w regionie Górna Normandia
  Villegats (Charente) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes